Президе́нт Нами́бии () является главой государства и главой правительства Намибии, а также главнокомандующим вооружёнными силами.

Порядок избрания 
После проведения под контролем ООН с 7 по 11 ноября 1989 года выборов в Конституционную ассамблею Намибии на её заседании единогласно первым президентом страны был избран  председатель Организации народов Юго-Западной Африки (СВАПО) Сэм Нуйома. При провозглашении  года независимости Намибии (название, присвоенное Подопечной территории Объединённых Наций Юго-Западная Африка —  —  года при прекращении права опеки над нею ЮАР) Конституционная ассамблея была преобразована в Национальную ассамблею Намибии (парламент), а избранный президент приведён к присяге Генеральным секретарём ООН Хавьером Пересом де Куэльяром. В дальнейшем президент страны избирался всеобщим прямым голосованием одновременно с выборами в Национальную ассамблею. С 2005 года полномочия президента ограничены двумя пятилетними сроками.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Намибии

См. также 
 Вице-президент Намибии
 Премьер-министр Намибии

Примечания

Ссылки 
 Список президентов Намибии на сайте worldstatesmen.org 
 Выборы в Намибии на africanelections.tripod.com 

Намибия
Списки:Намибия
Политика Намибии